Azzouzi ist der Familienname folgender Personen:
 Azzedine Azzouzi (* 1947), algerischer Leichtathlet
 Rachid Azzouzi (* 1971), marokkanischer Fußballspieler